Alvinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alvinópolis (ort), Minas Gerais, 
 Alvinópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar